

Alfabeto 
 ẓāʾ  – lettera dell'alfabeto arabo

Codici 
 ZA – codice HASC del comune di Zajas (Macedonia del Nord)
 ZA – codice vettore IATA di Astair
 ZA – codice FIPS 10-4 dello Zambia
 za – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua zhuang
 ZA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sudafrica
 ZA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Zamora (Spagna)
 ZA – codice ISO 3166-2:GT di Zacapa (Guatemala)
 ZA – codice ISO 3166-2:HU di Zala (Ungheria)
 ZA – codice ISO 3166-2:LY di Zawiya (Libia)
 ZA – codice ISO 3166-2:NG di Zamfara (Nigeria)

Informatica 
 .za – dominio di primo livello del Sudafrica

Altro 
 zA – simbolo dello zeptoampere
 ZA – simbolo dello zettaampere
 ZA – antica targa automobilistica della provincia italiana di Zara
 ZA – targa automobilistica di Zante (Grecia)
 ZA – targa automobilistica di Zaječar (Serbia)
 ZA – targa automobilistica di Žilina (Slovacchia)
 ZA – Zone d'Activité – sono le zone industriali come indicate sulle mappe francesi
 Za – tipo di corporazione del Giappone feudale

Altri progetti